Шукша́н — топоним марийского происхождения, может означать следующие объекты в Республике Марий Эл (Россия):

 Шукшан — река в Новоторъяльском районе.
 Шукшан — деревня в Новоторъяльском районе.